Het ATP-toernooi van Tokio 2006 (met de officiële naam AIG Japan Open Tennis Championships 2006) werd van 2 tot en met 8 oktober 2006 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Het toernooi van 2006 trok 72.286 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

2006
Tokio